Il doppio  del Challenger of Dallas 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Prakash Amritraj e Rajeev Ram hanno battuto in finale Patrick Briaud e Jason Marshall 6-3, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Prakash Amritraj /  Rajeev Ram (Campioni)
 Todd Widom /  Michael Yani (primo turno)

 Brian Battistone /  Dann Battistone (quarti di finale)
 Hiroki Kondo /  Ashutosh Singh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2009